Skyros (lateinisch Scyrus) bezeichnet:

 Skyros, eine Insel der Nördlichen Sporaden in der Ägäis
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Scyrus
 in der Antike einen Fluss in Arkadien, Nebenfluss des Alpheios, des heutigen Alfios, siehe Skyros (Fluss) (Paus. 8.35.1)